A Temporada da Deutsche Tourenwagen Masters de 2005 foi a sexta temporada do formato masters. A série teve dez rodadas. O britânico Gary Paffett conquistou o título.

Ligações externas 
Página oficial 

Deutsche Tourenwagen Masters
2005 no automobilismo
Desporto na Alemanha em 2005